Max Richter kan syfta på bland andra:

 Max Richter (tecknare) (1888–1970), tyskfödd svensk tecknare
 Max Richter (kompositör) (född 1966), tyskfödd brittisk kompositör